Pauline Betz ha battuto in finale Margaret Osborne 6-3, 8-6.

Teste di serie 

 Pauline Betz (Campionessa)
 Margaret Osborne (finale)
 Louise Brough (semifinali)
 Dorothy Bundy (semifinali)

 Mary Arnold (quarti di finale)
 Doris Hart (quarti di finale)
 Virginia Kovacs (quarti di finale)
 Shirley Fry (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1944